

Марковка — село, Ключівський район, Алтайський край
 Марковка — село, Тоцький район, Оренбурзька область

Див. також 
 Марківка